Jerono ist der Familienname folgender Personen:

 Salome Jerono Biwott (* 1982), kenianische Langstreckenläuferin
 Ogla Jerono Kimaiyo (* 1988), kenianische Marathonläuferin

Siehe auch
 Rono
 Cherono
 Kiprono